{{Кинематографист
| имя                  = Дон Тейлор
| оригинал имени       = 
| изображение          = Don Taylor (Father's Little Dividend).JPG
| описание изображения = В фильме «Маленький дивиденд отца» (1951)
| имя при рождении     = Дональд Ритчи ТейлорDonald Ritchie Taylor
| профессия            = 
| годы активности      = 1943—1988
| направление          = 
| награды              = { style="background: transparent;"

}
}}
Дон Те́йлор (; ) — американский кинорежиссёр, актёр театра, кино и телевидения, изредка выступал как сценарист и продюсер.

 Биография 
Дональд Ритчи Тейлор родился 13 декабря 1920 года в городке  (штат Пенсильвания, США). Его родителей звали мистер и миссис Д. Е. Тейлор. Учился актёрскому мастерству в Университете штата Пенсильвания. В 1942 году переехал в Голливуд, где подписал контракт с Metro-Goldwyn-Mayer и начал сниматься в эпизодических ролях. В 1943 году был призван в армию, три года отслужил в  (подразделение ВВС США, существовавшее в 1941—1947 годах) в звании капрала. Во время службы играл роль лётчика в бродвейской постановке пьесы  (с 20 ноября 1943 по 20 мая 1944)<ref>Дон Тейлор   на сайте playbill.com</ref> и сыграл ту же роль в  1944 года.

С 1956 года, наряду с актёрской деятельностью, Тейлор начал выступать как режиссёр, и добился на этом поприще даже большего успеха. С 1950 по 1985 год выступил сценаристом в двух телефильмах и пяти эпизодах пяти сериалов. С 1962 по 1986 год выступил продюсером в четырёх телефильмах и одном эпизоде одного сериала. Кинематографическую карьеру Тейлор окончил в 1988 году.

Дон Тейлор скончался 29 декабря 1998 года в Медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности.

Личная жизнь 
Дон Тейлор был женат дважды, от этих браков остались четверо детей.
Первой женой Тейлора стала американская актриса кино и телевидения  (1922—2011). Брак был заключён 14 сентября 1944 года, 1 февраля 1956 года последовал развод. От этого брака остались двое дочерей: Энн и Эйвери.
Второй женой Тейлора стала англо-американская актриса кино и телевидения Хейзел Корт (1926—2008). Брак был заключён сразу после развода Хейзел, 25 марта 1963 года. От этого брака родилось двое детей: дочь Кортни и сын Джонатан Тейлоры, несмотря на то, что на момент вступления в брак актрисе было уже 37 лет, а её мужу — 43 года. Дон и Хейзел прожили вместе 35 лет до самой смерти Дона Тейлора.

Избранная фильмография

Режиссёр 
95 фильмов и сериалов с 1956 по 1988 год
Широкий экран
 1964 —  / Ride the Wild Surf
 1967 —  / Jack of Diamonds
 1969 —  / Un esercito di 5 uomini
 1971 — Бегство с планеты обезьян / Escape from the Planet of the Apes
 1973 — Том Сойер / Tom Sawyer
 1976 —  / Echoes of a Summer
 1976 —  / The Great Scout & Cathouse Thursday
 1977 — Остров доктора Моро / The Island of Dr. Moreau
 1978 — Омен 2: Дэмиен / Damien: Omen II
 1980 — Последний отсчёт / The Final Countdown
Телевидение
 1957—1959 — Альфред Хичкок представляет / Alfred Hitchcock Presents (7 эпизодов)
 1958—1959 — Стив Каньон / Steve Canyon (10 эпизодов)
 1958—1959 —  / Bachelor Father (4 эпизода)
 1958—1960 —  / M Squad (9 эпизодов)
 1959 —  / Have Gun – Will Travel (2 эпизода)
 1959—1960 —  / Dennis the Menace (4 эпизода)
 1959—1960 —  / Johnny Ringo (3 эпизода)
 1959—1961 —  / The Rifleman (4 эпизода)
 1959—1961 —  / The DuPont Show with June Allyson (8 эпизодов)
 1960—1961 —  / Dick Powell's Zane Grey Theatre (6 эпизодов)
 1961—1962 —  / Checkmate (6 эпизодов)
 1962 —  / Wagon Train (1 эпизод)
 1962 —  / Dr. Kildare (2 эпизода)
 1962—1963 —  / The Dick Powell Show (4 эпизода)
 1963—1964 —  / The Farmer's Daughter (14 эпизодов)
 1963—1965 —  / Burke's Law (8 эпизодов)
 1965 —  / The Rogues (2 эпизода)
 1965 —  / The Wild Wild West (2 эпизода)
 1968 — Летающая монахиня / The Flying Nun (1 эпизод)
 1968 —  / Mannix (1 эпизод)
 1968 — Большая долина / The Big Valley (1 эпизод)
 1968 —  / The Name of the Game (1 эпизод)
 1971 —  / The Mod Squad (1 эпизод)
 1971 —  / Night Gallery (2 эпизода)
 1971—1972 —  / Cannon (2 эпизода)
 1972 —  / The Bold Ones: The New Doctors (1 эпизод)
 1988 — Бриллиантовая ловушка / The Diamond Trap

Актёр 
56 фильмов и сериалов с 1943 по 1969 год
Широкий экран
 1943 —  / The Human Comedy — солдат на ж/д станции (в титрах не указан)
 1943 —  / Salute to the Marines — Брукс (в титрах не указан)
 1943 —  / Swing Shift Maisie — молодой пилот (в титрах не указан)
 1943 —  / Thousands Cheer — солдат на ж/д станции (в титрах не указан)
 1943 —  / Girl Crazy — студент (в титрах не указан)
 1944 —  / Winged Victory — пилот Денни «Мизинец» Скариано
 1947 —  / Song of the Thin Man — Бадди Холлис
 1948 — Обнажённый город / The Naked City — Джеймс Халлоран
 1948 —  / For the Love of Mary — Дэвид Пэкстон
 1949 — Поле битвы / Battleground — Стэндиферд
 1950 —  / Ambush — лейтенант Линас Делани
 1950 — Отец невесты / Father of the Bride — Бакли Данстен
 1951 —  / Target Unknown — лейтенант Фрэнк Уэбстер
 1951 — Маленький дивиденд отца / Father's Little Dividend — Бакли Данстен
 1951 —  / Flying Leathernecks — лейтенант Верн «Ковбой» Блит
 1951 —  / The Blue Veil — доктор Роберт Пэлфри
 1951 —  / Submarine Command — лейтенант-командор Питер Моррис
 1952 —  / Japanese War Bride — Джим Стерлинг
 1953 —  / Destination Gobi — Дженкинс
 1953 —  / The Girls of Pleasure Island — лейтенант Джимми Гилмартин
 1953 — Лагерь для военнопленных № 17 / Stalag 17 — лейтенант Джеймс Данбэр
 1954 —  / Johnny Dark — Дюк Бенсон
 1954 —  / The Men of Sherwood Forest — Робин Гуд
 1955 —  / I'll Cry Tomorrow — Уолли
 1956 —  / The Bold and the Brave — сержант Иуолд «Проповедник» Уолластон
 1957 —  / Love Slaves of the Amazons — доктор Питер Мастерс
 1962 —  / Savage Guns — Майк Саммерс
 1969 —  / Un esercito di 5 uomini — игрок в покер (в титрах не указан)

Телевидение
 1954—1956, 1958 —  / Schlitz Playhouse of Stars — разные роли (в 7 эпизодах)
 1955—1956 —  / Lux Video Theatre — разные роли (в 3 эпизодах)
 1955, 1957, 1958 —  / Climax! — разные роли (в 3 эпизодах)
 1957 — Альфред Хичкок представляет / Alfred Hitchcock Presents — профессор Дональд Мейсон (в 1 эпизоде)
 1961 —  / Dick Powell's Zane Grey Theatre — янки (в 1 эпизоде)
 1962 —  / Checkmate — Чип Дэмион (в 1 эпизоде)
 1964 —  / Burke's Law — разные роли (в 2 эпизодах)

 Сценарист 
 1962 —  / Checkmate — 1 эпизод
 1963 —  / Burke's Law — 1 эпизод

 Номинации 
  — Прайм-таймовая премия «Эмми» в категории «Лучший комедийный режиссёр» за сериал  — номинация<ref>Дон Тейлор   на сайте emmys.com</ref>.
 1978 — Премия «Сатурн» в категории «Лучший режиссёр» за фильм «Остров доктора Моро» — номинация.

Примечания

Литература 
 Барри Монаш. The Encyclopedia of Hollywood Film Actors: From the silent era to 1965 (2003), изд. Applause Theatre & Cinema Books, ISBN 978-1-5578-3551-2
 Джерри Робертс. Encyclopedia of Television Film Directors (2009), изд. Scarecrow Press, ISBN 978-0-8108-6378-1

Ссылки 
 Дон Тейлор  на сайте ''tcm.com

Выпускники Университета штата Пенсильвания
Американские лётчики Второй мировой войны
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Вествудском кладбище
Киноактёры США